Stregone – colui che pratica la stregoneria, corrispettivo maschile della strega
 In subordine, sinonimo di mago, sciamano, o anche di guaritore sacro nelle denominazioni dell'antropologia religiosa

 Stregone  – classe di personaggi del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Lo stregone  – dipinto rupestre nella grotta di Trois-Frères (Francia)
 Lo stregone  – romanzo di Lalla Romano del 1979
 Lo stregone (Yaxley's Cat) – romanzo del 1991 di Robert Westall
 Stregoni o Istari – gruppo di personaggi nell'universo immaginario fantasy di Arda dello scrittore J. R. R. Tolkien